Шереме́тев (Шереме́тьев) — русская фамилия. Известные носители:

А

Б

В

Д

И

М 
 Шереметев, Матвей Васильевич (1629—1657) — стольник и воевода. Входил в круг товарищей по охоте — «полчан» — царя Алексея Михайловича.
 Шереметев, Михаил Борисович (1672—1714) — генерал-майор, командир Астраханского 12-го гренадерского полка.

Н 
 Шереметев, Никита Васильевич (?—1564) — боярин, воевода.

П 
 Шереметев, Павел Сергеевич (1871—1943) — русский общественный деятель историк и художник, статский советник, камергер.

С 
 Шереметев, Семён Васильевич (?—1561) — боярин, воевода.

Ф





См. также